Hugo Hernández – argentyński bokser
 Hugo Hernández (1949-2022) – meksykański piłkarz, trener